Planck von Planckburg steht für: 
 Planck von Planckburg (Familie), österreichische Adelsfamilie

Planck von Planckburg ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Planck von Planckburg (1841–1918), österreichischer Politiker
 Hermann Planck von Planckburg (1840–1904), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 Karl Planck von Planckburg (1869–1945), österreichischer Politiker
 Kurt Planck von Planckburg (1911–1975), österreichischer Polizeijurist, siehe Kurt Planck